De blauwe schuit (gedicht), een gedicht van Jacob van Oestvoren uit het begin van de 15e eeuw
De Blauwe Schuit (gezelschap), een middeleeuws gezelschap in ironie of omkering, vaak gerelateerd aan carnaval
De Blauwe Schuit (uitgeverij), clandestiene uitgeverij met drukker Hendrik Nicolaas Werkman (Groningen, 1940)
De blauwe schuit (gravure), een gravure naar een verloren gegaan werk van Jheronimus Bosch
Die blau Schuyte, de oude titel van het schilderij Het narrenschip van Jheronimus Bosch
Gilde Blauw Sjuut, schip op wielen dat de carnaval aankondigt in Limburg e.o.

Vernoemd
 A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit, studentenzeilvereniging te Leiden
 De Blauwe Schuit (carnavalsvereniging) te Nijmegen
 Blauw Sjuut (carnavalsgezelschap) te Heerlen
 De Blauwe Schuit (album) van De Dijk (1994)
 De Blauwe Schuyt, een muzikaal duo uit 's-Hertogenbosch
 Die Blauwe Schuite, een dispuut van het TSC Sint Olof te Tilburg